Nong Bua Lamphu (provincie), een provincie in het noordoosten van Thailand.
Amphoe Mueang Nongbua Lamphu, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het noordoosten van Thailand.
Nongbua Lamphu (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand